Фалез-Юг () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Кан. Население кантона на 2006 год составляло 9854 человек.

Код INSEE кантона 1418. Всего в кантон Фалез-Юг входило 8 коммун, из них главной коммуной являлась Фалез.

Коммуны кантона 
 Дамбленвиль — население 208 чел.
 Эрен — население 247 чел.
 Френе-ла-Мер — население 473 чел.
 Ла-Огет — население 601 чел.
 Пертвиль-Нер — население 235 чел.
 Версенвиль — население 401 чел.
 Вилли-ле-Фалез — население 243 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос